Ра́йо Пи́йроя (; 11 июля 1979 года, Пярну) — эстонский футболист (центральный защитник) и футбольный функционер. Выступал за национальную сборную Эстонии с 1998 по 2013 годы. Пять раз признавался лучшим футболистом Эстонии.

Карьера

Клубная 
С 1999 по 2004 год защищал цвета таллинского клуба «Флора», в составе которого стал дважды чемпионом Эстонии и один раз обладателем Суперкубка страны. В 2003 году был отдан в аренду на 11 месяцев норвежскому клубу «Волеренга», с последующим правом выкупа. В 2005 году защитник перебрался в норвежский клуб «Фредрикстад», за который отыграл 8 сезонов. В составе норвежского клуба выиграл Кубок Норвегии в 2006 году и в 2008 году завоевал серебряные медали чемпионата. Затем попробовал свои силы в голландском чемпионате в составе клуба «Витесс», но из-за травм смог провести всего две игры. В 2012 году после сделанной операции на спине вернулся в столичный футбольный клуб «Флора». Сезон 2013 года он провел в китайском клубе первой лиги «Чэнду Блейдс». В октябре 2014 года игрок объявил, что заканчивает карьеру игрока по состоянию здоровья и его прощальный матч состоялся 31 марта на стадионе Лиллекюла, во время встречи сборной Эстонии с Исландией.

Сборная 
За национальную команду футболист начал выступать с 1998 года, а в октябре 2013 года в матче против сборной Турции в очередной раз травмировал бедро. После этой игры больше в состав сборной не вызывался. Всего же Райо отыграл за сборную Эстонии 113 матчей и забил 8 голов. 31 марта 2015 года состоялся прощальный матч со сборной, в игре против сборной Исландии Пийроя провел на поле 13 минут. Игра закончилась ничей 1:1. На тот момент футболист стал седьмым членом сборной Эстонии, удостоившимся прощального матча в свою честь.

Президент клуба «Пярну» 
В ноябре 2014 года стал президентом футбольного клуба «Пярну ЛМ», который в 2015 году дебютировал в высшей лиге чемпионата Эстонии. В конце 2016 года клуб был расформирован.

Статистика выступлений

Клубная

Международная статистика 
По состоянию на 25 мая 2017 года

Достижения

Командные 
 «Флора»
 Чемпион Эстонии (2): 2001, 2002
 Обладатель Суперкубка Эстонии (1): 2002

 «Фредрикстад»
 Серебряный призёр чемпионата Норвегии (1): 2008
 Обладатель Кубка Норвегии (1): 2006

Личные 
 Лучший футболист Эстонии (5): 2002, 2006, 2007, 2008, 2009

Государственные награды 
 Орден Белой звезды V класса (2016)

Личная жизнь 
Жена Марье, бывшая лыжница. В свободное от футбола время Райо Пийроя увлекается рыбалкой.

В 2014 году получил в Норвегии условный срок на восемь месяцев из-за неуплаты налогов. В июне 2016 года в свет вышла книга «Raio Piiroja. Õhuvõitleja», автором которой стал спортивный журналист Гуннар Пресс.

Литература

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на официальном сайте ЭФС
 
 Профиль на сайте footballdatabase.eu
 

Футболисты Эстонии
Игроки сборной Эстонии по футболу
Игроки ФК «Тервис»
Игроки ФК «Флора»
Игроки ФК «Волеренга»
Игроки ФК «Фредрикстад»
Игроки ФК «Витесс»
Игроки ФК «Чэнду Блэйдс»